Copa del Rey („Pokal des Königs“) steht für folgende Pokalwettbewerbe in Spanien:
 Copa del Rey, Fußball
 Copa del Rey de Baloncesto, Basketball
 Copa del Rey de Balonmano, Handball
 Copa del Rey (Eishockey)
 Copa del Rey de Futsal, Futsal (Hallenfußball)
 Copa del Rey de Hockey Hierba, Feldhockey
 Copa del Rey de Hockey Patines, Rollhockey
 Copa del Rey Juvenil de Fútbol, Fußball-Jugendmannschaften
 Copa del Rey de Rugby, Rugby Union
 Copa del Rey de Vela, Segelregatta in Palma de Mallorca
 Copa del Rey de Voleibol, Volleyball
 Copa del Rey de Waterpolo, Wasserball